Хоккейная конференция ECAC () — одна из шести конференций, которые проводят соревнования по хоккею с шайбой в Первом дивизионе NCAA. С момента основания и до 2004 года конференция была частью Восточной студенческой спортивной конференции (ECAC), объединяющей более 300 колледжей на Востоке США в различных спортивных дисциплинах. В 2004 году принято решение о выходе студенческих клубов по хоккею с шайбой из Восточной студенческой спортивной конференции и создании отдельной конференции для проведения турнира по этому виду спорта. Хоккейная конференция ECAC единственная, в которой членами являются одинаковое количество команд как мужских, так и женских (по 12). Наиболее титулованной среди мужских команд по количеству побед в турнирах ECAC Hockey является команда Корнеллского университета «Биг Рэд»

Действующие члены

История 
Турнир по хоккею с шайбой среди мужских студенческих команд колледжей Северо-Востока США стали проводить с 1961 года в качестве независимой ассоциации Восточной студенческой спортивной конференции (ECAC). В 1983 году из-за разногласий, связанных с совмещением учебного процесса и проведением хоккейного турнира команды Бостонского университета, Бостонского колледжа, Провиденского колледжа, Северо-Восточного университета и университета Нью-Гэмпшира приняли решение выйти из ECAC. В 1984 году командами этих учебных заведений создана ассоциация Hockey East, под эгидой которой в том же году был проведён первый сезон турнира по хоккею с шайбой. В том же году членом ассоциации Hockey East стала команда университета Мэна «Блэк Беарс», также покинувшая ECAC. В составе конференции, таким образом сталось 12 команд следующих учебных заведений: Военной академии США, Брауновского университета, Бостнского колледжа, Кларксонского университета, Колгейтского университета, Корнеллского университета, Дартмутского колледжа, Гарвардского университета, Принстонского университета, политехнического института Ренсселера, Сент-Лоуренского университета, Вермонтского университета и Йельского университета. После окончания сезона 1990/91 «Юнион Датчмен» заменила команду Военной академии США «Блэк Найтс». Окончательно состав хоккейного турнира сформировался в 2005 году, когда вместо «Вермонт Катамаунтс» (команд Вермонтского университета), перешедших в ассоциацию Hockey Eats, членами ECAC стали «Квиннипэк Бобкэтс». 

Подготовку к проведению женского турнира по хоккею с шайбой ECAC начала в 1985 году. Начиная с сезона 1988/89 женские команды стали проводить неофициальные регулярные чемпионаты. Официально женский турнир в ECAC впервые стартовал, начиная с сезона 1994/95.

В 2007 году участники турнира по хоккею с шайбой Восточной студенческой хоккейной ассоциации образовали ECAC Hockey, членами которой стали 12 команд учебных заведений. При этом количество мужских и женских команд было одинаковым, что сделало новую конференцию единственной такой в Первом дивизионе NCAA.

ECAC Hockey — единственная среди других в Первом дивизионе NCAA, не изменившая своего состава в 2011 и 2012 годах, после проведения реорганизации крупных конференций, результатом которой стало создание хоккейного турнира в конференции Big Ten.

Спорт в Олбани